Lerna (Griekenland), plaats in Griekenland in de klassieke tijd.
Lerna (gemeente), gemeente in modern Griekenland in de nomos Argolis.
Lerna (Illinois), plaats in de Verenigde Staten.